Het WTA-tennistoernooi van Bratislava (officieel Eurotel Slovak indoors) van 2000 vond plaats van 23 tot en met 29 oktober 2000 in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Amélie Mauresmo was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Anne-Gaëlle Sidot bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Miriam Oremans.

Het zesde reekshoofd, Dája Bedáňová uit Tsjechië, deelnemend op basis van een wildcard, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Nederlandse Miriam Oremans in drie sets. Bedáňová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was als derde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares. Haar landgenote Els Callens kwam niet verder dan de tweede ronde – ook zij moest het afleggen tegen Bedáňová.

Behalve Oremans was er nog een Nederlandse deelneemster: Kristie Boogert verloor reeds haar openings­partij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Belgische titelhoudsters Kim Clijsters en Laurence Courtois hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Kristie Boogert en Miriam Oremans uit Nederland, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Petra Mandula en Patricia Wartusch.

Het ongeplaatste Slowaakse duo Karina Habšudová en Daniela Hantuchová won het toer­nooi. Zij kregen de titel in de schoot geworpen doordat hun beoogde finaletegenstandsters Petra Mandula en Patricia Wartusch verstek lieten gaan. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Habšudová had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Hantuchová geen.

Behalve Boogert en Oremans waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bratislava 2000
Bratislava